

Топонім

Бруклін — район бразильського міста Сан-Паулу, розташований на межі округів Ітайм-Бібі і Санту-Амару, на півдні міста

Бруклін — округ у місті Нью-Йорк, штат Нью-Йорк у США
 Бруклін — місто, штат Коннектикут
 Бруклін — місто, штат Індіана
 Бруклін — місто, штат Айова
 Бруклін — місто, штат Огайо
 Бруклін — місто в окрузі Ґрін, штат Вісконсин
 Бруклін — місто в окрузі Ґрін-Лейк, штат Вісконсин
 Бруклін — місто в окрузі Вошберн, штат Вісконсин
 Бруклін — селище, штат Іллінойс
 Бруклін — селище, штат Мічиган
 Бруклін Тауншип — селище в окрузі Сасквегенна, штат Пенсільванія
 Бруклін — селище, штат Вісконсин
 Бруклін-Парк — місто в окрузі Ганнепін, штат Міннесота, США.
 Бруклін-Сентер — місто в окрузі Ганнепін, штат Міннесота, США.

Ім'я 

 Бруклін Декер — американська модель і акторка.
 Бруклін Лі — колишня американська порноакторка.

Інше 
 Бруклін Нетс — професійна баскетбольна команда, заснована у 1967, з 2012 року базується в окрузі Бруклін міста Нью-Йорка.